

Prénom 
Ida est un prénom d’origine grecque, qu’on retrouve en toponymie, mais il existe aussi un prénom identique d’origine germanique que l’on trouve sous les formes forme de , , Itta ou .

Pour les articles sur les personnes portant ce prénom, consulter la liste générée automatiquement.

Patronyme 

 Motomu Ida (1922-2012), réalisateur japonais ;
 Hitoshi Ida, ichtyologiste japonais.

Personnalités historiques 
Ida peut désigner :

saintes et bienheureuses chrétiennes
 Sainte Ida, ermite du , fêtée le 13 avril ;
 Ida de Nivelles ou Itte Idoberge (592-652), bienheureuse, mère de sainte Gertrude de Nivelles, fêtée le 8 mai ;
 Ida de Herzfeld (?-825), épouse, mère et veuve modèle de la cour de Charlemagne, fêtée le 4 septembre ;
 Ida de Toggenburg (), sainte suisse ;
 Ida de Louvain ou Ide de Boulogne (?-1113), mère de Godefroy de Bouillon et de Baudouin de Boulogne, chefs de la première croisade, fêtée le 13 avril ;
 Ida von Hohenfels (?- vers 1195), bienheureuse, épouse d’Eberhard, comte de Spanheim, entre, après le décès de son époux, au monastère des bénédictines de Bingen, en Allemagne, fêtée le 24 février ;
 Ida de Liège (?-1250), bienheureuse, abbesse de l’abbaye d'Argensolles, fêtée le 25 mars ;

rois ou princes
 Ida de Bernicie, roi de Bernicie (547-559) ;
 Ida de Souabe (), fille du duc Hermann  de Souabe, épouse de Ludolphe de Souabe, fils de l’empereur  ;
 Ida de Saxe (?-1102).

Toponymes 

mythologie grecque
 mont Ida de Troade (ou Ida phrygien), non loin de Troie, où fut rendu notamment le jugement de Pâris ;
 mont Ida de Crète (ou Ida crétois), où Zeus enfant fut élevé ;

 préfecture d'Agadir Ida-Outanane ;
 Imouzzer des Ida-Outanane ;

 comté d'Ida, Iowa ;
 mount Ida, Arkansas ;
 Ida, Louisiane ;
 Ida Grove, Iowa ;
 Ida Township, Michigan ;
 Ida Township, Minnesota ;

autres
 Ida, mine de fer à Sainte-Marie-aux-Chênes (Moselle) ;
 Ida, rivière de Slovaquie ;
 Ida-Virumaa ou Virumaa oriental, région d’Estonie ;
 Ida Valley, vallée située dans le district de Central Otago dans l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande.

Œuvres 

 ID：A, film danois réalisé par Christian E. Christiansen, sorti en 2011 ;
 Ida, film polono-danois réalisé par Paweł Pawlikowski et sorti en 2013 ;
 Les Fleurs de la petite Ida, conte de Hans Christian Andersen ;
 , roman de Gertrude Stein, 1978 ;
 Princess Ida, opéra crée par Gilbert et Sullivan.

Sciences 
 (243) Ida, un astéroïde
 Ronce du mont Ida, un des noms du framboisier (Rubus idaeus)
 Ida, un fossile de primate vieux de  d’années
 Ida, un synonyme du genre de tortue Amyda
 Ida, un genre de plantes de la famille des Orchidaceae

Autres 
 Ida, une nymphe crétoise et nourrice de Zeus
 Ida, un terme sanskrit utilisé principalement en yoga
 
 IDA, un personnage de l'univers du jeu vidéo Mass Effect
 Ida, le personnage principal du jeu vidéo Monument Valley.
 La Casa Ida, médialab péruvien actif de 2006 à 2014.

Sigles 

IDA est un sigle qui peut désigner :
 Interchange of Data between Administrations, un programme européen lancé en 1995 à propos des échanges de données entre les administrations ;
 International Documentation on Audiovisual Works ;
  ou IDA, un désassembleur en informatique ;
 , un adaptateur utilisé pour l'amarrage des vaisseaux spatiaux à la Station spatiale internationale ;
 International Development Association (en français, Association internationale de développement) ;
 Institut de droit des affaires ;
 Iron deficiency anemia (en français, anémie ferriprive) ;
  ou , une fondation active dans la baisse de prix des médicaments pour les pays pauvres ;
  Institut Duc d'Anjou.

IDA est un code qui peut désigner :
 , dans l’Idaho, aux États-Unis, selon le code AITA des aéroports.

Références 

Code IATA des aéroports
Synonyme de genre de tortues (nom scientifique)
Trionychinae